St Andrew St Andrews kan syfta på

 Saint Andrew – engelska namnet på Sankt Andreas
Kyrkor uppkallade efter aposteln Andreas
 St Andrews Agreement – ett avtal föreslaget av den brittiska respektive den irländska regeringen om hur man ska dela makten i Northern Ireland Assembly

Geografi

Australien 

 Saint Andrews (del av en befolkad plats), Victoria, Nillumbik,

Barbados 

 Saint Andrew (parish i Barbados),

Kanada 

 Saint Andrews (ort i Kanada), New Brunswick, Charlotte County, 
 St. Andrews, Manitoba – en kommun i provinsen Manitoba

Jamaica 

 Parish of Saint Andrew (parish i Jamaica),

Saint Vincent och Grenadinerna 

 Parish of Saint Andrew (parish i Saint Vincent och Grenadinerna),

Storbritannien 

 St. Andrews, Skottland, Skottland, Fife, 
 St Andrew's (stadion) – en fotbollsarena i Bordesley Green i Birmingham i England
 St Andrews, Wiltshire – en civil parish i Swindon i Wiltshire, England
 The Royal and Ancient Golf Club of St Andrews – baserat i St Andrews, Skottland
 St Andrews Castle – Fife, Skottland, Storbritannien
 St Andrew's House – Edinburgh, högkvarter för Scottish Executive

Se även
 Saint Andrews (ärkebiskopsdöme) – ett ärkebiskopsdöme i Skottland
 University of St Andrews – ett universitet i Skottland

USA 

 Saint Andrews (ort i USA), South Carolina, Lexington County,

Se även
 Andrews
 Saint-Andre
 San Andrés
 San Andreas
 Sveti Andrija

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade Kanadaförgreningar
Robotskapade Storbritannienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar

ro:Sfântul Andrei (dezambiguizare)